Jméno a příjmení Jaromír Fiala má více nositelů:

 Jaromír Fiala (1892–1967) – český hudební pedagog
 Jaromír Fiala (1955) – český fotbalista
 Jaromír Fiala (pedagog) (* 1964) – autor učebnic, zemědělský inženýr a středoškolský pedagog